Страндберг:

 Страндберг, Бритт (род. 1934) — шведская лыжница, олимпийская чемпионка, призёрка чемпионатов мира.
 Страндберг, Карлос (род. 1996) — шведский футболист мозамбикского происхождения, нападающий.

См. также 
 Страннберг, Стефан (род. 1990) — норвежский футболист, защитник.